Karhula peut désigner :

Toponymes 
Karhula, ancienne ville de Kymenlaakso. Depuis 1977 partie de Kotka, 
Karhula, quartier de Kotka
 Cartonerie de Karhula à Kotka
 Verrerie de Karhula à Kotka
Karhula, village à Kouvola
Karhula, village à Loimaa

Patronymes
Karhula est un nom de famille:

 Antti Karhula (1976-), Joueur et entraîneur finlandais de hockey sur glace
 Jalmari Karhula (1878−1942), peintre, graphiste, architecte
 Kati Karhula (1978-), coureur de haies finlandais
 Miira Karhula (1972-), scénariste et réalisateur
 Nestori Karhula (1893−1971), Lieutenant finlandais
 Risto Karhula (1959-), scénographe finlandais